Egoista – singolo di Alexia del 2003, dall'album Il cuore a modo mio
Egoísta – singolo di Belinda featuring Pitbull del 2010
Egoista – prototipo di automobile presentato nel 2013 da Lamborghini
Egoista – singolo di Shari del 2023

Pagine correlate 
Egoismo